Karla může být:

 Karla (jméno) – ženské jméno
 Karla (Kose) – vesnice v obci Kose v estonském kraji Harjumaa
 Karla (povídka) – povídka od Boženy Němcové
 Karla (Rae) – vesnice v obci Rae v estonském kraji Harjumaa